Eric Hunter (né le  à Winnipeg, Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il évolue avec les Herning Blue Fox dans l'Al Bank Ligaen.

Le , il est échangé a l'Avalanche du Colorado par les Rangers de New York en retour de considérations futures.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| Cougars de Prince George || LHOu ||66 ||16 ||18 ||34 ||70 ||5 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
| 2003-2004|| Cougars de Prince George || LHOu ||70 ||19 ||23 ||42 ||122 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| Cougars de Prince George || LHOu ||47 ||12 ||18 ||30 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006|| Cougars de Prince George || LHOu ||71 ||40 ||32 ||72 ||125 ||5 ||3 ||1 ||4 ||10
|-
| 2006-2007|| Cougars de Prince George || LHOu ||69 ||24 ||31 ||55 ||109 ||6 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
| 2007-2008|| Université de l'Alberta || CWUAA ||24 ||11 ||15 ||26 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Université de l'Alberta || CWUAA ||28 ||8 ||10 ||18 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Université de l'Alberta || CWUAA ||28 ||11 ||20 ||31 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011|| Université de l'Alberta || CWUAA ||25 ||10 ||13 ||23 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Monsters du lac Érié || LAH || 75|| 6|| 10|| 16|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Thunder de Stockton || ECHL || 60|| 17|| 22|| 39|| 51|| 22|| 5|| 7|| 12|| 12
|-
|2012-2013 || Barons d'Oklahoma City|| LAH || 11|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Herning Blue Fox|| Al Bank Ligaen || 15|| 7|| 6|| 13|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || EC Villacher SV || EBEL || 10|| 3|| 6|| 9|| 8|| 9|| 5|| 4|| 9|| 8
|-
|2014-2015 || EC Villacher SV || EBEL ||53 ||9 ||16 ||25 ||26 ||5 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2015-2016 || EC Villacher SV || EBEL ||54 ||14 ||18 ||32 ||32 ||9 ||2 ||2 ||4 ||18
|-
|2016-2017 || EC Villacher SV || EBEL ||54 ||9 ||11 ||20 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en août 1986
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur du Thunder de Stockton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Herning IK
Joueur du EC Villacher SV